S21 ou S.21 peut faire référence à:

Cinéma 
 S21, la machine de mort khmère rouge, film documentaire franco-cambodgien sorti en 2003.

Domaine militaire 
 ARC Intrépido (S-21), un sous-marin de la Marine nationale colombienne ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Tonelero (S21), un sous-marin de la Marine brésilienne.

Prison 
 Tuol Sleng, la plus connue des prisons de la dictature khmère rouge au Cambodge.

Religion 
 Une traduction de la bible, version Segond 21.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas fumer pendant l’utilisation, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Plaie ouverte du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S21 5G, un smartphone sorti en 2021.

Transports 
Aéronautique
 SIAI S.21, un hydravion de course italien.

Chemin de fer
 
 Ligne S21 du S-Bahn de Hambourg.
 Ligne S21 du S-Bahn de Hanovre.

 
 Ligne S21 du RER Fribourgeois.
 Ligne S21 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Homonymie